Дешон Стивенсон (, род. 3 апреля 1981 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. До вступления в НБА Стивенсон планировал играть за команду Канзасского университета, однако решил пойти в НБА сразу по окончании школы. Он был выбран на драфте НБА 2000 года под 23 общим номером.

Карьера в НБА

Даллас Маверикс 
13 февраля 2010 года Стивенсон был обменян вместе с Кэроном Батлером, Брендонам Хэйвудом и Джошем Ховардом в «Даллас Маверикс» на Дрю Гудена, Джеймса Синглтона и Куинтона Росса. Он стал первым в истории НБА игроком, надевшим майку с номером 92. Этот номер он выбрал так как он носил номер 9 в Орландо, а 2 в Юте и Вашингтоне. Согласно договору он за сезоне 2010/11 получил 4,5 млн долларов. 12 июня 2011 года Стивенсон вместе с командой стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами Хит» в шести играх. В последней игре он выполнил 5 трёхочковых бросков из которых три были успешными.

Атланта Хокс 
11 июля 2012 года Дешон вместе с Энтони Морроу, Жоаном Петро, Джорданом Уильямсом и Джорданом Фармаром был обменян в «Хоукс» на Джо Джонсона.

BIG3 
В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Power».

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Current Stats
 More Current Stats
 NBA Draft Profile

Родившиеся во Фресно
Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Атланта Хокс»